Кантойра () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

Население составляет 541 человек (2008 г.), плотность населения составляет 24 чел./км². Занимает площадь 23 км². Почтовый индекс — 10070. Телефонный код — 0123.

Покровителями коммуны почитаются святые апостолы Пётр и Павел, празднование 29 июня.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.cantoira.to.it/

Ссылки 
 http://www.comune.cantoira.to.it/ 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/